Canberra, Ausztrália fővárosa
Haditechnika
 English Electric Canberra, első generációs brit sugárhajtású bombázó repülőgép, melyet az Egyesült Államokban a Martin is gyártotta licencben, hadrendbe B–57 Canberra néven állt
 SS Canberra, óceánjáró, amelyet később cirkálóként alkalmaztak és bevetették a Falklandi háborúban
 USS Canberra (CA–70), az Amerikai Haditengerészet egyik Baltimore osztályú cirkálója volt
 HMAS Canberra, több ausztrál hadihajó neve
hasonlóak
  A Canberrai Mélyűr-kommunikációs Komplexum (Canberra Deep Space Communication Complex), amely Tidbinbilla mellett található, ACT, Canberra mellett Ausztráliában
 Canberra távolság, információ-statisztikai mérési eljárás, hasonló a Manhattan távolsághoz